Krampa – nazwa oboczna rzeki Krępy, dopływu Odry (powiat goleniowski)
 Krampa – nazwa oboczna kanału Krępa, dopływu Zalewu Szczecińskiego (powiat goleniowski, gmina Stepnica)
 Krampa – nazwa oboczna wyspy Raduń, na Odrze (powiat goleniowski, gmina Goleniów)

Zobacz też 
 Krępa
 Kremp, Krempe